Il y eut plusieurs batailles de Picardie au cours de la Première Guerre mondiale, à ne pas confondre avec la bataille de la Somme : 
 Première bataille de Picardie, en , liée à la Course à la mer comprenant la bataille d'Albert (1914) :
 Deuxième bataille de Picardie, du 21 au , liée à l'offensive Michael dans le secteur de Montdidier jusqu'à Arras ;
 Troisième bataille de Picardie, du  au , liée à l'offensive des Cent-Jours, comprenant la bataille d'Amiens (1918).

Bibliographie 
 , publié par Michelin